

Patronyme 

 David Bismuth (né en 1975), pianiste français ;
 Henri Bismuth (né en 1934), chirurgien français ;
 Jacqueline Genot-Bismuth (1938-2004), universitaire française ;
 Nadine Bismuth (née en 1975), femme de lettres québécoise ;
 Patrick Bismuth (né en 1954), violoniste français ;
 Pierre Bismuth (né en 1963), artiste plasticien français ;
 Roger Bismuth (1926-2019), homme d'affaires et homme politique tunisien et ancien président de la communauté juive de Tunisie ;
 Sarah Bismuth (née en 1996), chanteuse française.

Pseudonyme 
Paul Bismuth est un pseudonyme  utilisé par Nicolas Sarkozy, président de la République française de 2007 à 2012 (voir affaire Bismuth).

Homophones 
 Maurice Bismouth (ou Bismuth, 1891-1965), artiste peintre franco-tunisien
 Roger Bismut (1918-2001), universitaire français
 Jean-Michel Bismut (né en 1948), mathématicien français

Chimie 
 Bismuth, élément chimique métallique de numéro 
 Bismuth 209, son isotope le plus fréquent
 Antimoniure de bismuth, alliage en proportions variables de bismuth et d'antimoine

Patronyme séfarade